Операция «Вундерланд» может означать:
 Операция «Вундерланд» — операция Кригсмарине, предпринятая летом 1942 года.
 «Операция „Вундерланд“» — грузинский художественный фильм, 1989, драма.